Schweinthal  ist der Ortsname von

 Schweinthal (Egloffstein), Ortsteil des Marktes Egloffstein, Landkreis Forchheim, Bayern
 Schweinthal (Miesbach), Stadtteil von Miesbach, Landkreis Miesbach, Bayern